Az alábbi lista foglalkoztatási arányuk (az aktív korú népesség százaléka) alapján rangsorolja az OECD által e tekintetben számba vett országokat.

Megjegyzés: A 15-64 éves népességben, azon országokban, amelyekről az OECD összehasonlító statisztikát készített.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Foglalkoztatottság Magyarországon

Munkaerőpiac
Foglalkoztatottsag